Lohrmann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Dietrich Lohrmann (* 1937), deutscher Historiker
 Erich Lohrmann (* 1931), deutscher Physiker
 Ernst Bernhard Lohrmann (1803–1870), deutscher Architekt
 Friedrich Anton Lohrmann, deutscher Maler
 Klaus Lohrmann (* 1949), österreichischer Archivar und Historiker
 Richard Lohrmann (1896–1970), deutscher Forstwissenschaftler und Naturschützer
 Theodor Lohrmann (1898–1971), deutscher Fußballspieler
 Uwe Lohrmann (1936–2018), deutscher Komponist und Chorleiter
 Waltraud Lohrmann (* 1925), deutsche Schauspielerin
 Wilhelm Gotthelf Lohrmann (1796–1840), deutscher Geodät, Topograph, Astronom und Meteorologe

Siehe auch 
 Lohrmann (Mondkrater), benannt nach Wilhelm Gotthelf Lohrmann

Weblinks 
 Lohrmann bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname